Zweilinden ist ein deutscher Ortsname:
 Zweilinden, bis 1938: Stannaitschen, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen, seit 1945:   Furmanowo (Kaliningrad, Gussew), Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland
 Zweilinden, bis 1930 Klein Kosarken, 1930 bis 1945 Lindenhof, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Kozarek Mały, Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Zwei Linden